Михаил Пекелис:
 Пекелис, Михаил Абрамович ― детский поэт, писатель; радиофизик, к.ф-м.н.; профессор; доктор философии; президент Союза литераторов Европы; член Президиума РАЕН, председатель Секции литературы и пропаганды знаний РАЕН, член Союза писателей России, сопредседатель Союза литераторов России. Литературный псевдоним ― Михаил Пластов.
 Пекелис, Михаил Самойлович ― музыковед.